Niemcy:
 Altbach – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Esslingen
 Altbach – inna nazwa rzeki Eisbach
 Altbach – inna nazwa rzeki Olewiger Bach